Groomer steht für:
 Groomer, siehe Hundefrisör

Siehe auch:
 Grooming (Pädokriminalität), gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen in Missbrauchsabsicht
 Cyber-Grooming, gezielte Manipulation Minderjähriger sowie junger Volljähriger über das Instrument Internet